Heke steht für:

 Heke Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Hone Heke (1810–1850), Māori-Häuptling vom Stamm der Ngāpuhi